Atitlán – jezioro w Gwatemali
 Atitlán – wulkan w Gwatemali